Carlos IV de França (1294–1328)
Carlos IV do Sacro Império Romano-Germânico (1316–1378)
Carlos, Príncipe de Viana — Carlos IV de Navarra (1421–1461)
Carlos IV de Anjou (1446–1481)
Carlos IV de Alençon (1489–1525)
Carlos de Bourbon, duque de Vendôme (1489-1537) — Carlos IV de Bourbon
 Carlos I de Espanha (1500-1558) — Carlos IV de Nápoles ou Carlos V do Sacro Império Romano-Germânico
Carlos IV da Lorena (1604–1675)
 Carlos VI do Sacro Império Romano-Germânico (1685–1740) — Carlos IV da Sicília
Carlos IV de Espanha (1748–1819)
Carlos Emanuel IV da Sardenha (1751–1802) — pretendente jacobista (Carlos IV de Inglaterra)
 Carlos XV da Suécia (1826–1872) — Carlos IV da Noruega
 Carlos I da Áustria (1887–1922) — Carlos IV da Hungria 

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos